Weinmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Weinmayer (1887–1971), deutscher Landrat
 Leonhard Weinmayer (auch: Weinmayr), von 1427 bis 1440 Abt des Klosters Kaisheim
 Leopold Weinmayer (1904–1966), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Weinmair